Empúries, een Grieks-Romeinse ruïnestad in Spanje (Catalonië)
 Het Graafschap Empúries, een leengoed in het prinsdom Catalonië
 Castelsardo, een stad en gemeente in Italië (Sicilië)